Příjmení Chovan, přechýleně Chovanová, nosí více významných osobností:

 Adrián Chovan (* 1995) – slovenský fotbalový brankář a reprezentant
 Michal Chovan (* 1987) – slovenský hokejista
 Miroslav Chovan (* 1941) – slovenský fotbalista
 Vladimír Chovan (* 1963) – slovenský politik

Slovenská příjmení
Česká příjmení